Darbo ist der Familienname folgender Personen:

 Patrika Darbo (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin

Darbo steht für: 

 Adolf Darbo AG, ein österreichisches Unternehmen
 Darbo partija, eine politische Partei in Litauen